Криницы — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области. Входит в состав Придолинного сельсовета.

Код ОКАТО 53251828002. Код ОКТМО 53651428. Почтовый индекс
461192.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок фермы № 1 совхоза «Ташлинский» переименован в Криницы.

Население

География 
К западу от посёлка протекает руч. Кривой Вязовой.

 Улицы в посёлке Криницы

 ул. Логтева
 ул. Молодежная
 ул. Сельская
 ул. Школьная

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района